Ginepro – nome italiano
Juniper – album del 2016 degli Slowly Rolling Camera
Juniper – personaggio di Percy Jackson, è una ninfa degli alberi e la fidanzata di Grover.